Jako Karosa HD 12 jsou označovány dva typy luxusních autokarů – dálkových autobusů, které vyráběla společnost Karosa Vysoké Mýto v 90. letech 20. století. Celkem bylo vyrobeno 96 vozů HD 12.

 Karosa LC 757 – vyráběn v letech 1991 až 1996
 Karosa LC 957 – vyráběn v letech 1997 až 1999, vznikl modernizací typu LC 757